

Brasil 
 Barreira (Ceará) — município no Ceará
 Barreira (Araci) — distrito na Bahia

Portugal 
Freguesias
 Barreira (Leiria)
 Barreira (Mêda)

 Sítios
 Barreira (Funchal)

Outros 
 Barreira dinâmica — técnica utilizada para contenção de maciços rochosos

Desambiguações de topônimos